Зелёный сорокопутовый виреон () — вид птиц из семейства виреоновых. Выделяют 4 подвида.

История открытия и изучения 
Вид был описан (из Гватемалы) в 1859 году Филипом Склейтером и Осбертом Сэльвином.

Описание 

Длина тела 13,5—14,5 см, масса 22—30 г. Половой диморфизм не выражен. У самцов номинативного подвида корона и затылок лазурно-голубые; в центре короны зелёные пятна. Верхняя часть тела, включая бока головы, ярко-зелёная. Подбородок и горло жёлтые; остальная часть нижней части тела светло-желтовато-зелёная, темно-зелёная по бокам. Нижние кроющие хвоста зеленовато-жёлтые. У молодых особей голова и верхняя часть тела оливково-зелёные с грязно-бледно-жёлтым надбровьем и усами, нечёткие грязно-бледно-лимонные крылья; горло и нижняя часть тела тускло-желтоватые.

Ареал 
Обитают на территории Белиза, Колумбии, Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Никарагуа и Панамы.

Жизненный цикл 
Питаются в основном членистоногими, но также фруктами и ягодами. Встречаются в парах, иногда в составе смешанных стаек птиц разных видов.

Систематика 
Выделяют следующие подвиды:
 V. p. ramosi A. R. Phillips, 1991
 V. p. pulchellus P. L. Sclater & Salvin, 1859
 V. p. verticalis Ridgway, 1885
 V. p. viridiceps Ridgway, 1903

Предлагается еще один подвид, dearborni, пока что включаемый в номинативный. Однако его выделение ждет обоснования.

Консервация 
МСОП присвоил виду охранный статус Вызывающие наименьшие опасения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 

Виреоновые
Животные, описанные в 1859 году
Птицы Северной Америки
Птицы Центральной Америки
Птицы Южной Америки